Reinaldo Marcelino Navia Amador (Quilpué, 10 de maio de 1978) é um ex-futebolista chileno, que atuava como atacante.

Carreira 
Navia integrou a Seleção Chilena de Futebol na Copa América de 2001.

Clubes
 1995-2000: Santiago Wanderers - Chile
 2001-2002: Tecos de la UAG - México
 2003: Monarcas Morelia - México
 2004-2005: Club América - México
 2006: Club de Futbol Monterrey - México
 2006: Club San Luis - México
 2007: Atlas de Guadalajara - México
 2007-2008: Racing Club - Argentina
 2008-2009: LDU Quito - Equador
 2009: Santiago Morning - Chile
 2010: Irapuato FC - México
 2011: Ñublense - Chile
 2012: Atlanta Silverbacks - Estados Unidos

Estatísticas

Naturais de Quilpué
Futebolistas do Chile
Futebolistas do Club de Deportes Santiago Wanderers
Futebolistas do Club Deportivo Estudiantes Tecos
Futebolistas do Club Atlético Monarcas Morelia
Futebolistas do Club de Fútbol América
Futebolistas do Club de Fútbol Monterrey
Futebolistas do San Luis Fútbol Club
Futebolistas do Club Atlas
Futebolistas do Racing Club
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas do Club de Deportes Santiago Morning
Futebolistas do Club Irapuato
Futebolistas do Club Deportivo Ñublense
Jogadores da Seleção Chilena de Futebol
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Futebolistas olímpicos do Chile
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Jogadores da Copa América de 2007
Jogadores da Copa América de 2001